Grabowska Wola peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Grabowska Wola, village du powiat de Kozienice
 Grabowska Wola, village du powiat de Przysucha